Гаплогруппа R-Z645 или R1a1a1b — гаплогруппа Y-хромосомы человека. Происходит от Y-хромосомной гаплогруппы R-M417 (R1a1a1).

Субклады 
 R1a1a1b1 : Z283
 R1a1a1b1a : Z282
 R1a1a1b1b~ (YP4758)
 R1a1a1b2 : Z93
 R1a1a1b2a : Z94

Палеогенетика

Энеолит 
Культура одиночных погребений
 RISE61 — Kyndelöse | PMD 17, V, N chamber lower layer — , Зеландия (регион), Дания — 2848-2492 calBCE (4071±27 BP, OxA-28296) — М — R1a1a1 > R-Z645 # J1c4.

Культура ладьевидных топоров
 RISE94 — Viby | grave 26:I — , Сконе (лен), Швеция — 2621-2472 calBCE (4025±30 BP, OxA-29033) — М — R1a1a1b # K1a2a.

Бронзовый век

Европа 

Фатьяновская культура
 NIK002 — Никульцынский могильник, 15 — Ярославская область, Россия — 2865–2500 calBCE (4100±34 BP, UBA-41626) — М — R1a-Z645 # U5a1a1.
 TIM008 — Тимофеевский могильник, 13 — Ивановская область, Россия — 2832–2473 calBCE (4036±32 BP, UBA-41637) — М — R1a-Z645 # K1c1.
 VOR005 — Воронковский могильник, 7 — Ярославская область, Россия — 2840–2343 calBCE (4002±54 BP, UBA-41641) — М — R1a-M417 > R-Z645 # K2a5b.
 VOR003 — Воронковский могильник, 5 — Ярославская область, Россия — 2573–2466 calBCE (3987±29 BP, UBA-41639) — М — R1a-Z645 # H6a1a.

Хлопице-Веселейская культура
 I6531 | HB0068 — Dzielnica 17 — Цисек (гмина), Опольское воеводство, Польша — 2286–2038 calBCE (3755±35 BP, Poz-86947) — М — R1a1a > R-Z645 # U5b2b1a1.

Белозерская культура — Киммерийцы
 MJ-31 | 151 — Дикий Сад | Room №7 in the "Citadel" — Николаев, Николаевская область, Украина — 1284-1055 calBCE (2970±30 BP) — М — R1a-Z645 # U5a1b1.

Срубная культурно-историческая общность
 I0360 — SVP8, Spiridonovka IV, kurgan 1, grave 11 — Спиридоновка (Волжский район), Самарская область, Россия — 2050–1650 BCE — М — R1a1 > R-Z645 # U5a1.

Сибирь 

Синташтинская культура
 Каменный Амбар 5 — Карталинский район, Челябинская область, Россия — 2050–1650 BCE
 I0986 | 995, kurgan 2, burial 6, skeleton 1 — М — R1 > R-Z645 # H1.
 I1010 | 964, kurgan 2, burial 4, skeleton 3 — М — P1 > R-Z645 # T1a1.
 I1012 | 967, kurgan 2, burial 4, skeleton 6 / 971, kurgan 2, burial 8, skeleton 1 — М — R1(xR1b1) > R-Z645 # U2e1h.
 I1086 | 1005, kurgan 2, burial 9, skeleton 1 — М — R1a1a1 > R-Z645 # T1a1.

Минусинская котловина
 Потрошилово-2 — Минусинский район, Красноярский край, Россия
 I1821 | SS8993-8, Potroshilovo II, enclosure 5, grave 1 — 1612-1506 calBCE (3275±20 BP, PSUAMS-2435) — М — R1a1a1b # T1a1.
 I1853 | SS8993-10, Potroshilovo II, enclosure 7 — 1611-1503 calBCE (3270±20 BP, PSUAMS-2437) — М — R > R-Z645 # H2b.

Карасукская культура
 RISE494 | I3425 — Сабинка 2 | 7332-35 — Бейский район, Хакасия, Россия — 1416-1268 calBCE (3081±27 BP, OxA-31212) — М — R-Z645 # I4a1.

Средняя Азия 
Чустская культура ?
 I4153 | UZ-KKC-001, Kashkarchi, burial N. 1, 14-46 — Ферганская область, Узбекистан — 1200–1000 BCE — М — R1a1a1b # U5b2b.

Урал 
Межовская культура
 RISE525 — Капова пещера | Square R-8, depth -4/-10 — Бурзянский район, Башкортостан, Россия — 1300–800 BCE — М — R-Z645 # I5c.

Железный век 
Иткульская культура
 MJ-42 | UT-4-16/1-2 — Nikolaevka II | Mound 1, burial 2 — Николаевка (Варненский район), Челябинская область, Россия — 793-541 calBCE (2520±35 BP) — М — R1a-Z645 # T1a1d.

Скифы
 MJ-33 | 37 — Medwin | Group I, mound 18/1 — Медвин (Богуславский район), Киевская область, Украина — 758-416 calBCE (2460±30 BP) — М — R1a-M417 > R-Z645 # U5a2a2a.

Сарматская культура
 MJ-39 | UT-95-15 — Ivanovka-1 | Mound 5, burial 3 — Ивановка (Хайбуллинский район), Башкортостан, Россия — 387-200 calBCE (2230±30 BP) — М — R1a-Z645 # T1a1.

 DA136 | Sarmatian9, Nesvetay II — Несветай II (курган 37, п. 1) — Мясниковский район, Ростовская область, Россия — I в. — М — R1 > R1a1a1b # A+152+16362.

Средние века 
Викинги
 VK466 | Russia_Gnezdovo 77-222 — Гнёздово (археологический комплекс) — Смоленская область, Россия — 900–1100 CE — М — R1 > R-Z645 # H6a1a4.

Примечания

Публикации 
2015
 
2018
 
 
 
2019
 
 
2020
 
2021

Ссылки

Гаплогруппы Y-ДНК 

Гаплогруппа R1a (Y-ДНК)